Александра Уорден (, ) — эколог-микробиолог и учёный-геномист, известная своими знаниями в области экологии и эволюции  и их влияния на глобальные биогеохимические циклы.

Исследовательский вклад 
Исследования Уордена сосредоточены на физиологии и экологии эукариотического фитопланктона и их роли в углеродном цикле. Она инициировала это исследование через постдокторскую стипендию NSF в области микробной биологии и впоследствии расширила его, адаптировав несколько молекулярных и омических методов для характеристики эволюции и экологического вклада этого фотосинтетического планктона, который, как теперь известно, является основным первичным продуцентом океана. В  другие исследования микробных взаимодействий, проведённые в лаборатории , привели к её работе, которая опровергла идею о том, что холерный вибрион существует в основном прикреплённым к веслоногим в водных системах. Это считалось важным для понимания экологии этого патогена человека и векторов передачи инфекционных клеток. В этот период она и Азам представили концепцию биологии экосистем (экосистемная биология), придумав этот термин в 2004 году. Эта концепция была принята научным сообществом в нескольких более поздних трудах и в настоящее время разрабатывается биологом, специалистом по микробиому человека Джероеном Раесом и микробным океанографом . Конференция Жака Моно по биологии морских экосистем была начата в 2015 году.

Уорден также известна как пионер «целевой метагеномики», в которой клетки, представляющие особый интерес, отделяются от масс с помощью проточной цитометрии (на корабле), а затем секвенируются геномы только из клеток, представляющих наибольший интерес. Используя этот подход, Уорден и её сотрудники из  Министерства энергетики США секвенировали частичные геномы ключевой группы некультивируемых эукариотических водорослей, показывая при этом распространение этих фотосинтезирующих простейших в океане. Совсем недавно её лаборатория адаптировала эти подходы для изучения некультивируемых одноклеточных хищников в океане и обнаружила гигантские вирусы, заражающие хоанофлагеллат, широко распространённую группу хищников, связанных с животными. Примечательно, что вирусы приносят нефотосинтезирующему, хищному хозяину полные бактериородопсин-подобные фотосистемы, которые перекачивают протоны.

Её лаборатория также исследует наследственные компоненты наземных растений, эволюционную биологию и распространение некультивируемых таксонов и взаимодействия между вирусами и клетками-хозяевами фитопланктона. В 2015 году она с соавторами призвала к «переосмыслению морского углеродного цикла». Уорден публикуется в области микробиологии окружающей среды, эволюционной биологии, науки о геноме и океанографии.

Карьера 
Уорден начала свою лабораторию в 2004 году в качестве доцента в  в Майами, Флорида, США. В 2007 году она была принята на работу в  на западном побережье США, когда им руководила Марша Макнатт, которая сейчас является президентом Национальной академии наук США. Во время работы в MBARI Уорден также продвинулась по служебной лестнице до адъюнкт-профессора Калифорнийского университета в Санта-Крузе. В настоящее время она является профессором и руководителем отдела  и Кильского университета в Германии. 

Первые награды Уорден были получены в качестве стипендии НАСА для выпускников наук о Земле и премии Риджентс Университета Джорджии для аспиранта. В 2000 году она получила постдокторскую стипендию Национального научного фонда США по микробной биологии в поддержку своих новаторских исследований пикоэукариот. После основания своей лаборатории в 2004 году она была награждена премией молодого исследователя.

В 2009 году Уорден была назначена научным сотрудником  (CIFAR), а затем стала старшим научным сотрудником CIFAR (2011). Она была выбрана из международного пула ведущих учёных в качестве морского исследователя  в 2013 году за её «творчество, инновации и потенциал для совершения крупных новых прорывов». В 2015 и 2016 годах Уорден была научным сотрудником в области морских и климатических наук в HWK в Германии. В 2016 году она была избрана членом Американской академии микробиологии, почётной лидерской группы . В 2021 году она была назначена научным сотрудником Макса Планка в  в Плёне и стала научным сотрудником  Гарвардского университета. В 2022 году она была избрана членом Национальной академии наук Германии Леопольдина.

Уорден является сторонником образования и инноваций STEM и подчёркивает необходимость соответствующих «…образцов для подражания, которые вдохновляют на большее разнообразие и творчество» в науке.

Образование 
Уорден училась в колледже Уэллсли, где получила степень бакалавра искусств по истории и выполнила курсовую работу по наукам о Земле, атмосфере и планетах в Массачусетском технологическом институте. Во время учёбы в Массачусетском технологическом институте она работала в лабораториях морского геохимика и палеоокеанографа Джона М. Эдмонда, климатолога Реджинальда Ньюэлла и биолога-океанографа Салли В. Чисхолм. Она получила докторскую степень по экологии в  при Университете Джорджии в Атенсе, Джорджия, США, в 2000 году.

Её раннее знакомство с инженерией произошло благодаря компьютерному программированию в , а затем она поступила в университет и участвовала в проекте Массачусетского технологического института по производству солнечных электромобилей. В то время в отмеченную наградами команду MIT Solar Electric Vehicle входили несколько человек, которые затем стали ведущими новаторами в мире технологий, включая Гилла Пратта и ; команда была основана братом Уорден, Джеймсом Уорденом. Инженерные и технологические инновации оставались постоянным компонентом её океанографических исследований.

Семья 
У Уорден есть партнёр и двое детей.

См. также 
 Геохимический цикл углерода
 Глобальное потепление

Примечания

Ссылки 
 Сайт Исследовательской группы Уорден
 GEOMAR Unit Website

Микробиологи США
Океанологи США
Женщины США XXI века
Экологи США
Экологи XXI века